Демянчицы — топоним.

Беларусь 
 Демянчицы — деревня, Видомлянский сельсовет, Каменецкий район, Брестская область
 Демянчицы — упразднённый населённый пункт, деревня, Ратайчицкий сельсовет, Каменецкий район, Брестская область